Joseph Ostermann peut désigner :

 Joseph Ostermann (1825-1873), homme politique français ;
 Joseph Ostermann (1937-), homme politique français.